Чемпионат мира по трековым велогонкам 1953 года прошёл с 21 по 26 августа в Цюрихе (Швейцария).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1953
1953 год в велоспорте